В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Detroit 1975, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1975, Івонн Гулагонг здобула титул, у фіналі перемігши Маргарет Корт 6-3, 3-6, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Івонн Гулагонг (Переможниця)
  Маргарет Корт (фінал)
  Ольга Морозова (чвертьфінал)
  Мартіна Навратілова (півфінал)

 Відсутня
 Відсутня
 Сью Стап (1-ше коло)
 Відсутня

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1975